Az alábbi családfa Havasalföld és Moldva uralkodóit tartalmazza 1290-től, illetve 1363-tól az 1800-as évekig. A leszármazási táblán NEM minden uralkodó szerepel.

Jelmagyarázat

1324-től 1862-ig

Nem szerepel a családfán
Havasalföld:
XI. Radu (†1632)
Popesti Antal (†1672)
Mavrogheni Miklós (†1790)
Caradja János György (†1844)
Vladimirescu Tudor (†1821)
Bibescu György (†1873)
Ştirbei Barbu (B. Gy. rokona) (†1869)
Cuza Sándor János (†1873)

Moldva:
György István (†1668)
Vasile Lupu (†1661)
X. István Lupu (†1661)
XI. István (†1690)
Lupu Costachi (†1711)
Iordache Stavrachi (†1749)
Veniamen Costachi (†1846)
Filiki Eteria (†1828)
XII. István Vogoride (†1859)
Ionita Sturdza (†1842)
VI. Mihály Sturdza (†1884)
Thedor Bals (†1857)
Vogoride Miklós (†1863)

Jegyzetek

Források
http://www.ghika.net/
http://genealogy.euweb.cz/balkan/basarab.html#I
http://genealogy.euweb.cz/balkan/cantacuz1.html

Kapcsolódó szócikkek 
Havasalföldi fejedelmek listája
Moldvai fejedelmek listája

Uralkodói családfák